Arebica o arabica – alfabeto derivato da kamal  e in uso  durante il periodo ottomano
 Coffea arabica – o pianta del caffè, arbusto della famiglia delle Rubiaceae
 Arabica – singolo di DJ Ross del 2011